Die Abkürzung CDI steht für:

 Clostridioides-difficile-Infektion, eine bakteriell verursachte, ansteckende Darmerkrankung
 Concours de Dressage International, internationale FEI-Turniere im Dressurreiten
 Conformation-Dependent Immunoassay, ein seit 2003 in Europa zugelassener Test auf BSE
 Contrat à durée indéterminée, unbefristeter Arbeitsvertrag in Frankreich, siehe Wirtschaft Frankreichs

Bildung:
 Center for Disability and Integration, eine Einrichtung an der Universität St. Gallen (HSG)
 Centre de documentation et d'information, Multimediaraum an v. a. französischen Schulen, siehe Bildungssystem in Frankreich
 Collège des ingénieurs,  eine internationale Institution für postgraduierte Managementausbildung

Chemie:
 Carbonyldiimidazol, ein Reagenz in der organischen Chemie
 Cyclin-dependent kinase inhibitor protein, ein Protein mit Funktion im Zellzyklus, siehe Cyclin-abhängige Kinasen

Interessenverband:
 Centralverband deutscher Industrieller, ein Interessenverband (1876–1919)
 Cobalt Development Institute, ein Interessenverband bestehend aus Cobalt-Herstellern, -Händlern und -Verwendern

Politik:
 Christlich Demokratische Internationale, ein internationales Parteienbündnis
 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, die Nationale Kommission für die Entwicklung der indigenen Völker in Mexiko, siehe Liste der indigenen Völker Mesoamerikas und der Karibik
 Group for the Technical Coordination and Defence of Independent Groups and Members (Fraktion für die technische Koordinierung und Verteidigung der unabhängigen Gruppen und Abgeordneten), eine Fraktion im Europäischen Parlament 1979–1984

Technik:
 Capacitor Discharger Ignition, eine Form der Zündung in Ottomotoren, siehe Hochspannungskondensatorzündung
 Chilled Ductile Iron, ein hochfester Sphäroguss als Schalenhartguss vergossen, der durch Abschreckhärtung oberflächenhärtbar ist
 Common (Rail) Direct Injection (Common-Rail-Einspritzung), ein Einspritzverfahren für Verbrennungsmotoren
 Consumer Device Integration, bezeichnet die Integration von (mobilen) Geräten in Infotainmentsysteme
 Contexts and Dependency Injection, ein Standard der Java Platform, Enterprise Edition, der die Konfiguration von Modulen durch Injektion von Abhängigkeiten erlaubt
 Course Deviation Indicator, Bezeichnung der Nadel eines VOR-Instrumentes in der Luftfahrt, siehe Drehfunkfeuer

Unternehmen:
 Control Data Institute, ein Tochterunternehmen der Control Data Corporation
 Controlled Demolition Incorporated, ein amerikanisches Sprengunternehmen

Die Abkürzung CD-i steht für:
 Compact Disc Interactive, ein von Philips entwickeltes Multimediagerät

Die Abkürzung cdi steht für:
 Chodri (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des indigenen Volkes der Bhil in Gujarat, Indien

Abkürzung